Кубок Греции по футболу 2013/14 года () — 72-й розыгрыш Кубка Греции по футболу.

Первый раунд

Второй раунд

Третий раунд

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Ссылки 
Статистика на сайте soccerway.com

2013/2014
Спорт в Греции в 2013 году
Спорт в Греции в 2014 году
Греция